Il medagliere dei Giochi della XXVI Olimpiade è un elenco dei comitati olimpici nazionali secondo il numero di medaglie vinte durante i Giochi Olimpici del 1996, che furono disputati ad Atlanta dal 19 luglio al 4 agosto 1996. Per la partecipazione in 271 eventi in 31 sport hanno gareggiato circa 10.337 atleti.

Medagliere completo

Note 

Giochi della XXVI Olimpiade